Бейсик:
 Бейсик — высокоуровневый язык программирования.
 Бейсик — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.

См. также 
 Бейсик-инглиш () — международный искусственный язык на основе английского языка.